MB, Mb, mB eller mb har flere betydninger:

 Megabit (Mb eller Mbit) – en informationsenhed som regel brugt i tilknytning til datakommunikation.
 Megabyte (MB) – en informationsenhed som regel brugt i tilknytning til lagring eller angive størrelsen af en datafil.
 Mellembølgebåndet – et frekvensbånd til radiofoni.
 Millibar – et mål for (atmosfærisk) tryk.
 Mercedes-Benz – et tysk bilmærke.
 Måløv Boldklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union (SBU).
 Maribo Boldklub – en dansk fodboldklub under Lolland-Falsters Boldspil-Union (LFBU).
 MB Miðvágur – (Miðvágs Bóltfelagið) – en færøsk fodboldklub fra Miðvágur.
 Munkebo Boldklub – en dansk fodboldklub under Fyns Boldspil-Union (FBU).
 Litra MB – et lyntogssæt, en lidt nyere udgave af Litra MS .
 Mandalay Bay – et hotel og casino i Las Vegas.
 Muslim Brotherhood – et islamisk parti i Egypten.